|-
| 175301 - ||  || 13 iunie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 175302 - ||  || 10 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175303 - ||  || 13 iunie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 175304 - ||  || 21 iunie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 175305 - ||  || 24 iunie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 175306 - ||  || 24 iunie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 175307 - ||  || 26 iunie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 175308 - ||  || 27 iunie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 175309 - ||  || 27 iunie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 175310 - ||  || 23 iunie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 175311 - ||  || 27 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175312 - ||  || 27 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175313 - ||  || 29 iunie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 175314 - ||  || 29 iunie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 175315 - ||  || 29 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175316 - ||  || 30 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175317 - ||  || 23 iunie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 175318 - ||  || 28 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175319 - ||  || 28 iunie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 175320 - ||  || 30 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175321 - ||  || 30 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175322 - ||  || 30 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175323 - ||  || 30 iunie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 175324 - ||  || 29 iunie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 175325 - ||  || 1 iulie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175326 - ||  || 3 iulie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 175327 - ||  || 4 iulie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 175328 - ||  || 2 iulie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175329 - ||  || 4 iulie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 175330 - ||  || 5 iulie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175331 - ||  || 5 iulie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175332 - ||  || 5 iulie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175333 - ||  || 6 iulie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175334 - ||  || 6 iulie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175335 - ||  || 7 iulie 2005 || Reedy Creek || 
|-
| 175336 - ||  || 3 iulie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 175337 - ||  || 5 iulie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 175338 - ||  || 9 iulie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175339 - ||  || 2 iulie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175340 - ||  || 5 iulie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 175341 - ||  || 9 iulie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175342 - ||  || 12 iulie 2005 ||  || 
|-
| 175343 - ||  || 4 iulie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175344 - ||  || 5 iulie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 175345 - ||  || 7 iulie 2005 ||  || 
|-
| 175346 - ||  || 12 iulie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 175347 - ||  || 4 iulie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 175348 - ||  || 28 iulie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 175349 - ||  || 28 iulie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 175350 - ||  || 29 iulie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 175351 - ||  || 30 iulie 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 175352 - ||  || 28 iulie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 175353 - ||  || 28 iulie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 175354 - ||  || 29 iulie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 175355 - ||  || 6 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 175356 - || 2005 QK || 24 august 2005 ||  || 
|-
| 175357 - ||  || 22 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 175358 - ||  || 27 august 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175359 - ||  || 28 august 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175360 - ||  || 24 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 175361 - ||  || 26 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 175362 - ||  || 27 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 175363 - ||  || 27 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 175364 - ||  || 28 august 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175365 Carsac ||  || 31 august 2005 ||  || 
|-
| 175366 - ||  || 28 august 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 175367 - ||  || 31 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 175368 - ||  || 1 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175369 - ||  || 11 septembrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 175370 - ||  || 27 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175371 - ||  || 28 septembrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 175372 - ||  || 30 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175373 - ||  || 29 septembrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 175374 - ||  || 30 septembrie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 175375 - ||  || 1 octombrie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 175376 - ||  || 3 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 175377 - ||  || 7 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175378 - ||  || 22 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 175379 - ||  || 26 octombrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 175380 - ||  || 30 aprilie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 175381 - ||  || 30 aprilie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 175382 - ||  || 2 mai 2006 || Mount Lemmon || 
|-
| 175383 - ||  || 6 mai 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175384 - ||  || 24 mai 2006 || Mount Lemmon || 
|-
| 175385 - ||  || 24 mai 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 175386 - ||  || 11 iunie 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 175387 - ||  || 10 iunie 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 175388 - ||  || 7 iunie 2006 || Siding Spring || SSS
|-
| 175389 - ||  || 19 iunie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 175390 - ||  || 20 iunie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175391 - ||  || 19 iunie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175392 - ||  || 18 iunie 2006 || Siding Spring || SSS
|-
| 175393 - ||  || 24 iunie 2006 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 175394 - ||  || 30 iunie 2006 || Socorro || LINEAR
|-
| 175395 - || 2006 NY || 5 iulie 2006 || Siding Spring || SSS
|-
| 175396 - ||  || 18 iulie 2006 || Socorro || LINEAR
|-
| 175397 - ||  || 21 iulie 2006 || Mount Lemmon || 
|-
| 175398 - ||  || 18 iulie 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 175399 - ||  || 18 iulie 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 175400 - ||  || 19 iulie 2006 || Palomar || NEAT
|-